Urbano de Assis Xavier (Esplanada, Bahia 28 de agosto de 1912 - Marília, São Paulo, 31 de outubro de 1959) foi um médium e divulgador espírita brasileiro.

Biografia 
Nascido no nordeste do estado da Bahia, na cidade de Esplanada. Seus pais eram Francisco Xavier de Souza e Francisca Assis Xavier.

Urbano foi pai de Célia Xavier de Camargo, médium psicógrafa e escritora espírita. Ele foi discípulo de Cairbar Schutel e psicografou a primeira mensagem do espírito Cairbar Schutel, que foi inserida na lápide do túmulo de seu mestre.

Bibliografia
LUCENA, Antônio de Souza e GODOY, Paulo Alves. Personagens do Espiritismo. Edições FEESP, 1982. 1ª edição, SP.

Espíritas do Brasil
Médiuns do Brasil
Mortos em 1959
Nascidos em 1912
Naturais de Esplanada